Prnjavor kan syfta på följande:

 Prnjavor, ort i Bosnien och Hercegovina
 Prnjavor (kommun), kommun i  Bosnien och Hercegovina
 Prnjavor (ort i Montenegro), ort i Montenegro